Broughton Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Broughton Island (New South Wales), ö,

Kanada 

 Broughton Island, British Columbia, ö, 
 Broughton Island, Nunavut (Hudson Bay), ö, 
 Broughton Island, Nunavut (Qikiqtarjuaq), ö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar